Удай Киран (, ; 26 июня 1980 — 5 января 2014) — индийский актёр, снимавшийся преимущественно в телугуязычных фильмах. Первые три фильма Кирана — Chitram,  и Manasantha Nuvve — стали успешными хитами, что принесло ему звание Hat-trick Hero.

Биография

Личная жизнь 
Удай Киран родился в телугуязычной семье В. В. К. Мартхи и Нирмалы. Он окончил колледж Уэсли в Секундерабаде по специальности «Торговля». В 2003 году он был помолвлен с Сушмитхой, дочерью актёра Чирандживи, но впоследствии помолвка была расторгнута. 24 октября 2012 года Киран женился на тамилоязычной девушке Вишитхе.

Карьера 
Киран начал работать моделью во время учёбы в колледже. В 2000 году под руководством своего наставника, кинооператора , он дебютировал в Толливуде в фильме Chitram, где сыграл 17-летнего главного героя.

В 2001 году Киран выиграл награду Filmfare Awards в номинации «Лучший актёр в телугуязычном фильме» за фильм «Ты и я», и стал самым молодым победителем Filmfare в номинации «Лучший актёр» после Камала Хасана.

В 2005 году Киран решился сняться в тамильскоязычном фильме  режиссёра К. Балачандера. Позже он сыграл ещё в двух тамильских фильмах, Vambu Sandai и Pen Singam.

Смерть 
Киран покончил с собой 5 января 2014 года. Он повесился в своей квартире в Хайдарабаде. На протяжении прошедшего, 2013 года, Киран страдал от депрессии из-за финансового кризиса. С другой стороны, окружной прокурор Хайдарабада подал иск в комиссию по правам человека в связи с дискриминацией Удая Кирана в телугуязычном кинематографе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты Filmfare Awards South
Повесившиеся